Jméno a příjmení Miroslav Šnajdr má více nositelů:

 Miroslav Šnajdr (1938) (* 1938) – český výtvarník a hudebník, otec Miroslava Šnajdra ml.
 Miroslav Šnajdr (herec) (* 1952) – český herec
 Miroslav Šnajdr (1961) (* 1961) – český výtvarník a letecký historik, syn Miroslava Šnajdra st.
 Miroslav Šnajdr (florbalista) (* 1992) – český florbalista a florbalový trenér